Nacional în portugheză și spaniolă înseamnă național. 

Nacional se mai poate referi la:

Companii aeriene
 Nacional Transportes Aéreos
 Transportes Aéreos Nacional

Băncă
 Banco Nacional, o fost bancă braziliană

Muzică
 Discos Nacional (Nacional-Glücksmann, ulterior Nacional-Odeon), o casă de discuri argentiniană
 Nacional Records, o casă de discuri

Ziare
 Nacional (ziar), un fost ziar sârb publicat între 2001–2003
 Nacional (revistă), o fostă revistă croată publicată între 1995-2012

Sport
 Clube Desportivo Nacional, un club de fotbal din Madeira, Portugalia
 Club Nacional de Football, un club de fotbal din Montevideo, Uruguay
 Atlético Nacional, un club de fotbal din Medellín, Columbia
 Club Deportivo El Nacional, un club de fotbal din Quito, Ecuador
 Club Nacional, un club de fotbal din Paraguay
 Nacional, un club de fotbal din Guadalajara, Mexico
 Nacional Fast Clube, un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Futebol Clube, un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Futebol Clube (MG), un club de fotbal din Uberaba, Minas Gerais, Brazilia
 Nacional Atlético Clube (MG), un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Atlético Clube (SP), un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Atlético Clube Sociedade Civil Ltda., un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Atlético Clube (Cabedelo), un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Atlético Clube (Patos), un club de fotbal din Brazilia
 Nacional Esporte Clube (MG), un club de fotbal din Nova Serrana, Brazilia
 Esporte Clube Nacional, un club de fotbal din Brazilia
 Sociedade Esportiva Nacional, un club de fotbal din Brazilia
 FCS Nacional, un club de fotbal din Surinam

Vezi și
 Național (dezambiguizare)
 Nacional Atlético Clube (dezambiguizare)
 El Nacional (dezambiguizare)